|
|-
|align="right"|

|}
Het WTA-tennistoernooi van Birmingham (officieel Aegon Classic) van 2013 vond plaats van 10 tot en met 16 juni 2013 in de Engelse stad Birmingham. Het was de 32e editie van het toernooi. Er werd gespeeld op grasbanen.

Enkelspel 
Titelverdedigster Melanie Oudin werd al in de eerste ronde uitgeschakeld.

Het eerste reekshoofd, de Belgische Kirsten Flipkens, bereikte de derde ronde waarin ze werd uitgeschakeld door de Slowaakse Magdaléna Rybáriková (de enige geplaatste speelster die de halve finale bereikte).

De ongeplaatste Daniela Hantuchová uit Slowakije won het toernooi. Ze versloeg in de finale de eveneens ongeplaatste Kroatische Donna Vekić in twee sets, met een tiebreak in de eerste set. Hantuchová wist voor het eerst in haar carrière het toernooi van Birmingham op haar naam te schrijven. Het was haar zesde WTA-titel, de eerste op gras.

De als negende geplaatste Belgische Yanina Wickmayer kwam niet verder dan de tweede ronde. Datzelfde overkwam haar landgenote Alison Van Uytvanck.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4 

|
|-
|align="right"|

|}

Dubbelspel 
Van de titelhoudsters Tímea Babos en Hsieh Su-wei was de eerste haar titel niet komen verdedigen. De Taiwanese speelde samen met Daniela Hantuchová – dit team was als vierde geplaatst en bereikte de tweede ronde; zij moesten daarin evenwel verstek laten gaan wegens ademhalingsproblemen van Hsieh.

Het Amerikaanse koppel Raquel Kops-Jones en Abigail Spears was het eerste reekshoofd. Zij werden in de tweede ronde uitgeschakeld, evenals het tweede reekshoofd.

Het als derde geplaatste Australische duo Ashleigh Barty en Casey Dellacqua won het toernooi. Zij versloegen in de finale het ongeplaatste koppel Cara Black en Marina Erakovic in twee sets. Het was hun eerste gezamenlijke titel. Dellacqua had daarnaast één eerdere dubbelspeltitel met een andere partner; Barty geen.

Geplaatste teams

Toernooischema

Bronnen 
  Toernooischema WTA
  Toernooischema ITF

Birmingham 2013
Birmingham